Die Baureihen 1930 und 1936 der London Post Office Railway wurde bei English Electric gebaut. Bis zur Einführung der Baureihe 1980 bildeten diese Triebwagen das Rückgrat des Wagenparks der Post Office Railway. Die Fahrzeuge ersetzten die Wagen der Baureihe 1927, welche häufig entgleisten.

Anfangs wurden 50 Wagen bestellt, die in zwei Lieferungen 1930-1931 gebaut wurden. Hierbei wurde die elektrische Ausrüstung von ausgemusterten Wagen der Baureihe 1927 wiederverwendet. Aufgrund eines gestiegenen Verkehrsaufkommens wurden 1936 zehn weitere Wagen gebaut. Die folgende Tabelle zeigt die Nummerierungen der Baureihen 1930/1936:

Nach der Auslieferung der Baureihe 1980 wurden einige Wagen aufgehoben und 1984 in die Zahlen 35–51 umgenummert. Alle verbleibenden Wagen wurden 2003 ausgemustert, als die Post Office Railway stillgelegt wurde.

Einige Wagen der zweiten Serie 1930 blieben erhalten:
 803 – Buckinghamshire Railway Centre
 807 – Science Museum, London
 808 – Amberley Working Museum
 809 – National Railway Museum

1930